

Geografia

Austria 
 Thüringen – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bludenz

Niemcy 
 Thüringen (pol. Turyngia) – kraj związkowy w Niemczech

Inne 
 SMS Thüringen – statek